Les Championnats du monde de beach-volley 2011 se déroulent du  au  à Rome, en Italie.

Déroulement de la compétition 
Chez les hommes et chez les femmes, 48 équipes réparties dans 12 poules, se sont rencontrées, les 2 premiers de chaque poule ainsi que les meilleurs troisièmes sont qualifiées. 32 paires s'affrontent ainsi dans la phase finale, avec un match de classement pour la troisième place.

Médaillés

Résultats

Messieurs

Dames

Liens externes 

2011
Beach-volley
Beach-volley 2011
Beach-volley monde 2011
Beach-volley monde 2011
Monde 2011
Beach-volley monde
Sport en Italie en 2011
Sport en juin 2011
2011